Джон Те́ббутт (род. 25 мая 1834 года в Уинзоре, Новый Южный Уэльс, умер 29 ноября 1916) — австралийский астроном.

Он обнаружил 13 мая 1861 года Большую комету, которая позже получила обозначение C / 1861 J1.

В честь него был назван лунный кратер Теббутт. Его портрет изображён на австралийской банкноте номиналом 100 долларов. Астероид (11212) Теббутт также носит его имя с 13 октября 2000 года.

Ссылки 
 Статья в Australian Dictionary of Biography
 Публикации Дж. Теббутта в Astrophysics Data System
 Tebbutt, John. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Vol. 78 (1918), S. 252 (англ.)

Астрономы Австралии
Астрономы по алфавиту